Biaggio est le patronyme de :
 Claudio Biaggio (1967-), joueur argentin de football ;
 Mike Biaggio (1977-), acteur et chanteur mexicain.